Turenne, een plaats in Frankrijk
Henri de La Tour d’Auvergne (kort: Turenne), Frans maarschalk